Плоть () — в христианстве: земное начало в человеке, а также мягкие части человеческого тела, противостоящие как костям (), так и крови.

Весь человек с телом и душой может быть обозначен плотью (). Особенностью христианских воззрений является убеждение в наличии у плоти особого хотения () сексуального характера (). Устанавливая таинство евхаристии, Христос раздаёт ученикам хлеб и нарекает его своей плотью (), противопоставляя плоть крови и, при этом, плоть отождествляется с телом (). В Апостольском Символе Веры утверждается догмат воскрешения плоти после Второго Пришествия. Апостол Павел говорит о делах плоти () как о греховном начале ()

Дела плоти 
 прелюбодеяние ()
 блуд ()
 нечистота ()
 непотребство ()
 идолослужение ()
 волшебство ()
 вражда
 ссоры
 зависть
 гнев ()
 распри
 разногласия
 ереси ()
 ненависть ()
 убийства ()
 пьянство
 бесчинство

Ссылки 

 Святоотеческое учение о человеке (доникейская антропология)  // архим. Киприан (Керн) Антропология св. Григория Паламы. Диссертация на степень доктора церковных наук Православного богословского института в Париже. — Париж: YMCA-Press, 1950

Христианство